«УННВ», часто розширюється як «Убиті, Але Не Вами» () — російськомовна андерграунд реп-група з Мінська. Учасники колективу приховують свою особистість, достовірно невідомі їхні справжні імена, прізвища чи вік.

Біографія 
Група була створена в 2010-му році в Мінську після створення однойменного пабліка у ВКонтакте. Через кілька тижнів у ній з'явився дебютний альбом гурту «Чернь».

У 2012 році вийшов альбом «О'дно», у 2015 році «Вонючие рифмы», у 2019 році «Чёрная кассета», а у 2021 році вийшла збірка з незданих треків «Неизданное».

У своїй музиці група приділяє увагу темі наркотиків, наркозалежності, а також усілякими способами вихваляють різні заборонені речовини.

Колектив довгий час не випускав кліпи на свої композиції, пояснюючи це тим, що їм вистачає грошей із концертів.

21 січня 2020 року бітмейкер гурту Артем Artty у своєму паблику у Вконтакті оголосив, що залишає колектив:

Склад 
 Crash
 MarikMarakesh
 Anq
 Артём Artty (бітмейкер) (2010—2020)

На своїх виступах хлопці виступають у масках, капюшонах, окулярах, панамках і таке інше, щоб приховати свою особистість. Лідером групи вважається MarikMarakesh, також відомо, що він наймолодший із колективу.

Дискографія

«УННВ»

Альбоми

Сингли

Crash

Відеографія

Примітки 

Хіп-хоп гурти Білорусі
Музичні колективи, що з'явились 2010